Wielka Brytania:
 Flash – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)

Osoby:
 George Flasz (George Flash)

Inne:
 Flash Gordon – postać komiksowa autorstwa 
 Flash – szereg postaci komiksowych, występujących w publikacjach DC Comics (Barry Allen, Wally West, Bart Allen)
 Flash – serial telewizyjny z lat 1990–1991, bazujący na komiksach Flash wydawnictwa DC Comics
 Flash – serial telewizyjny z 2014 roku
 Flash – film z 1997 roku
 Flash – album Jeffa Becka
 Flash – singel zespołu Queen z albumu Flash Gordon
 Adobe Flash – program komputerowy 
 Adobe Flash Player
 Flash EEPROM – rodzaj pamięci
 Radio Flash – rozgłośnia radiowa
 Lampa błyskowa

Zobacz też:
 Flasch